Ghermănești se poate referi la:

 Localități din România
 Ghermănești - localitate din județul Ilfov
 Ghermănești - localitate din județul Suceava
 Ghermănești - localitate din județul Vaslui
 Ghermănești - localitate din județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova
 Ghermănești - sat din componența comunei Suhuluceni din raionul Telenești

Vezi și 
 Gherman (dezambiguizare)